Trocadéro peut faire référence à :

Lieux 
 en Espagne :
 l'île du Trocadero dans la baie de Cadix ;
 à Paris (16e arrondissement), plusieurs lieux ont été baptisés ainsi en souvenir de la bataille du Trocadéro qui s'est déroulée le , pendant laquelle un corps expéditionnaire français enleva le fort du Trocadéro, qui défendait le port de Cadix, en Espagne :
 le palais du Trocadéro, bâtiment construit pour l'Exposition universelle de 1878 et remplacé par l'actuel palais de Chaillot pour l'Exposition universelle de 1937 ;
 les jardins du Trocadéro et la place du Trocadéro (devenue la place du Trocadéro-et-du-11-Novembre en 1978), tous deux créés pour la même manifestation ;
 l'aquarium, créé en 1867 (un des premiers au monde, après l'Angleterre), rénové en 1937 (l'entrée), fermé en 1985 et reconstruit en 2006 ;
 la station de métro Trocadéro (lignes 6 et 9) ;
 en Belgique :
le Trocadéro est un théâtre situé à Liège ;
 en Grèce : station des lignes 4 et 5 du tramway d’Athènes.

Autres 
 Les Ballets Trockadero de Monte Carlo, une compagnie de ballet new-yorkaise qui pastiche les grands ballets classiques.
 , un soda caféiné suédois au goût de pomme et d'orange.